Balter ist der Familienname folgender Personen:

 Max Balter (1905–1960), polnisch-österreichischer Theaterschauspieler und NS-Opfer
 
 Samuel Balter (1909–1998), US-amerikanischer Basketballspieler
 Sylvia Balter (1902–1993), polnisch-österreichische Bibliothekarin und Germanistin